Communauté de communes du Val de Meurthe ist der Name zweier Gemeindeverbände in Lothringen:

 Communauté de communes du Val de Meurthe (Meurthe-et-Moselle) ehemaliger Gemeindeverband im Département Meurthe-et-Moselle
 Communauté de communes du Val de Meurthe (Vosges), ehemaliger Gemeindeverband im Département Vosges